Рено́ () — название команд, выступавших в «Формуле-1». Может означать:
 «Рено» — команда «Формулы-1», выступавшая в чемпионате в 1977—1985 годах.
 «Рено» — команда «Формулы-1», выступавшая в чемпионате в 2002—2011 годах.
 «Рено» — команда «Формулы-1», выступавшая в чемпионате в 2016—2020 годах.
 См. также 
 Рено
 Renault в «Формуле-1»
 Renault Sport